Максим Михайлович Плопа () — российский футболист, защитник.

Карьера 
Выпускник школы петербургского «Локомотива». В 2008 году выступал за молодёжную команду «Химок». С 2009 по 2010 год выступал за молодёжную команду «Сатурна». За основу «Сатурна» сыграл один матч в Кубке России — 15 июля 2009 года в 1/16 финала против клуба «Луч-Энергия» (0:3).

С сезона 2011/12 игрок «Балтики». 25 сентября 2012 года в домашнем матче 1/16 финала Кубка России Плопа отметился голом в ворота петербургского «Зенита» (1:2). В конце этого же года принял участие в товарищеском матче между сборными командами ФНЛ и итальянской Серии В.

В июне 2015 года перешёл в «Сибирь» (Новосибирск), затем играл за «Оренбург». Летом 2018 года вернулся в «Балтику», которую покинул по окончании сезона 2020/21.

В начале июля 2021 года стал игроком «Новосибирска», в составе которого дебютировал 14 июля в кубковом матче. Перед сезоном 2022/23 перешёл в «Муром».

Статистика

Достижения 
 Бронзовый призёр Кубка ФНЛ: 2013.

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Сатурн» Раменское
Игроки ФК «Балтика»
Игроки ФК «Сибирь»
Игроки ФК «Оренбург»
Игроки ФК «Новосибирск»
Игроки ФК «Муром»